Formato de ficheiro do QuickTime
MOV — canal de televisão português